Igreja (portugiesisch für Kirche) ist Teil des Namens folgender Orte und Kirchen:

 Igreja de São Pedro de Balsemão (auch Capela de São Pedro de Balsemão), etwa vier Kilometer nördlich von Lamego in Portugal
 Igreja Episcopal Anglicana do Brasil  (Anglikanische Episkopalkirche Brasiliens), Teil der anglikanischen Kirchengemeinschaft
 Igreja de Nossa Senhora de Fátima, katholische Pfarrkirche im Stadtteil Nossa Senhora de Fátima in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon
 Igreja da Lapa, Name mehrerer Kirchengebäude, die der heiligen Jungfrau Maria als Schutzheilige Nossa Senhora da Lapa geweiht sind
 Igreja de São Pedro de Lourosa, Kirche in Lourosa, Portugal
 Igreja Matriz de Olo, römisch-katholische Pfarrkirche des portugiesischen Dorfes Olo
 Igreja Nova, Name mehrerer Gemeinden in Portugal und Brasilien
 Igreja de Santa Engrácia, Kirche der heiligen Engrácia, große Barockkirche des 17. Jahrhunderts in Lissabon
 Igreja da Santissima Trindade (port. für Dreifaltigkeitskirche) im Wallfahrtsort Fátima in Portugal
 Comenda da Igreja (auch Herdade da Comenda da Igreja), Megalithanlage in Portugal
 São Gião (Nazaré) (Igreja de São Gião), eines der ältesten christlichen Gotteshäuser Portugals

Siehe auch:
 Mariä-Empfängnis-Kirche (Igreja de Nossa Senhora da Conceição)
Igreja Matriz (portugiesisch: Mutterkirche, Hauptkirche)